Леонтьевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Леонтьевская волость (Вельский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Леонтьевская волость (Устюженский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Леонтьевская волость (Вяземский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Леонтьевская волость (Мологский уезд) — в составе Ярославской губернии